Ondrej Glajza peut désigner :

 Ondrej Glajza (1966-), coureur cycliste tchécoslovaque puis slovaque;
 Ondrej Glajza (1994-), coureur cycliste slovaque.